Harlansburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harlansburg (Indiana)
 Harlansburg (Pennsylvania)